Klosstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klosstjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Klosstjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 664146-143458), sjö i Hällefors kommun, 
Klosstjärnen (Hällefors socken, Västmanland, 665354-143355), sjö i Hällefors kommun, 
Klosstjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 664040-146051), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Klosstjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland, 665506-145278), sjö i Ljusnarsbergs kommun, 
Klosstjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun,  (2,57 ha)
Klosstjärnen (Skinnskattebergs socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Klosstjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Klosstjärnen (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (0,6 ha)
Klosstjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 664123-140800), sjö i Filipstads kommun, 
Klosstjärnen (Nordmarks socken, Värmland, 664411-140733), sjö i Filipstads kommun, 
Klosstjärnen (Envikens socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Klosstjärnen (Järna socken, Dalarna, 668939-141231), sjö i Vansbro kommun, 
Klosstjärnen (Järna socken, Dalarna, 670990-141196), sjö i Vansbro kommun, 
Klosstjärnen (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Klosstjärnen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (3 ha)
Klosstjärnen (Mora socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Klosstjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Klosstjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Lilla Klosstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Stora Klosstjärnen, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Klosstjärnen (Ljusdals socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Klosstjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (1,2 ha)
Klosstjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Klosstjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Klossflyet, sjö i Ludvika kommun, 
Klosspussen, sjö i Smedjebackens kommun, 
Klossputten, sjö i Smedjebackens kommun, 
Grodtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn